{| class="infobox" style="font-size: 90%; width: 25em;"
|-
! colspan="2" style="font-size: medium;" | Хокејашка лига Аустрије 2010/11.
|- 
| colspan="2" style="text-align: center; background-color:#ffffff; border-top:solid 1px #ccd2d9; border-bottom:solid 1px #ccd2d9;" | 
|-
| Лига ||Хокејашка лига Аустрије
|-
| Спорт || Хокеј на леду
|-
| Број клубова || 10
|-
| Победник регуларног дела
|  Клагенфурт АК|-
| Шампион|  Ред бул Салцбург
|-
| Другопласирани
|  Клагенфурт АК|-
|}Хокејашка лига Аустрије 2010/11.''' је сезона Хокејашке лиге Аустрије. У лиги учествује десет клубова. Шест клубова је из Аустрије, два клуба су из Словеније, а по један из Мађарске и Хрватске.

Систем такмичења 
У регуларном делу сезоне сваки клуб ће одиграти по педесет и четири утакмице, свако са сваким по шест утакмице. Осам првопласираних клубова пласирају се у плеј оф. У плеј офу се игра на четири добијена меча.

Састав лиге

Табела 

ИГ = одиграо, Д = победио, ИЗ = изгубио, ДП = Победа у продужетку, ИЗП = Пораз у продужетку, ГД = голова дао, ГП = голова примио, Б = бодови

Плеј оф

Спољашње везе 
 Званичан сајт 

Хокејашка лига Аустрије